Adhémar Esmein (1848-1913), juriste français.
 Maurice Esmein (1888-1918), médecin et peintre français.